Электрообогреваемое стекло — стекло, обогреваемое внедрёнными в него электропроводящими элементами за счёт выделения теплоты на активном сопротивлении проводников с целью предотвращения обледенения или запотевания, а также иногда с целью отопления. Наиболее часто используется в качестве лобовых и передних боковых стёкол транспортных средств.

Токопроводящие элементы стекла могут быть выполнены как в виде прозрачного проводящего покрытия, так и в виде непрозрачных полосковых или проволочных элементов — такие стёкла используются на электровозах ЧС7 и ЧС8 первых выпусков, а также в качестве задних стёкол некоторых легковых автомобилей.

Источники 

 Исследование свойств электрообогреваемых стеклопакетов. Хомченко А. В. — Вестник Белорусско-Российского университета, 2016, ﻿УДК 621.3.002.5:64:658.382.3:006.354
 Машинисту об электровозах ЧС6 и ЧС200. Савичев Н. В. — СПб, 2002, стр. 87 — 89
 Локомотивной бригаде об электровозе ЧС7. Карасев И. И. — Москва, Академкнига, 2003, стр. 102 — 103
 Самолёт Ан-24. Черненко Ж. С., Лагосюк Г. С., Горовой Б. И.' — Москва, Транспорт, 1978, стр. 261 — 262

Устройство автомобиля
Кузов